General Alvear (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
General Alvear (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
General Alvear (departement van Corrientes), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Alvear, plaats in departement General Alvear van de Argentijnse provincie Corrientes
General Alvear (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
General Alvear (Buenos Aires), een plaats in de gelijknamige partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires